NGC 6817-1
NGC 6817-2